Einzig ist der Familienname folgender Personen:

 Mathilde Einzig (1886–1963), deutsche Schauspielerin jüdischen Glaubens
 Paul Einzig (1897–1972), britischer Wirtschaftsjournalist
 Susan Einzig (1922–2009), britische Illustratorin